Ladonia, une micronation.
 Ladonia, une communauté du comté de Russel en Alabama, aux États-Unis.
 , une communauté du comté de Surry en Caroline du Nord, aux États-Unis.
 Ladonia, une ville située au sud-est du comté de Fannin, au Texas, aux États-Unis.

Voir aussi 
 Laddonia, une ville du comté d'Audrain, dans le Missouri, aux États-Unis.